"Mincio" pode ser:
 Rio Mincio
 Valeggio sul Mincio, comuna italiana do Vêneto
 Ponti sul Mincio, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos